Eddy County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Eddy County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko
 Eddy County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota